Rudná kan verwijzen naar:
 Rudná (okres Praha-západ), stad in okres Praha-západ, Tsjechië
 Rudná (okres Svitavy), gemeente in okres Svitavy, Tsjechië
 Rudná (Slowakije), gemeente in okres Rožňava, Slowakije
 Zie ook: Rudna (doorverwijspagina)